Il collegio elettorale di Campobasso-Isernia fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1948 al 1993; fu istituito dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n. 29).

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Baranello, Belmonte del Sannio, Boiano, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castel San Vincenzo, Castelverrino, Cercemaggiore, Cercepiccola, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Colle d'Anchise, Colli a Volturno, Conca Casale, Duronia, Ferrazzano, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Gildone, Guardiaregia, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Mirabello Sannitico, Miranda, Montaquila, Montenero Valcocchiara, Monteroduni, Oratino, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Ripalimosani, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta al Volturno, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Pietro Avellana, San Polo Matese, Sant'Agapito, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Angelo in Grotte, Sant'Elena Sannita, Scapoli, Sepino, Sessano, Sesto Campano, Spinete, Vastogirardi, Venafro, Vinchiaturo.

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Campobasso-Isernia